Det har funnits ett flertal personer med namnet Carl Carlsson, Carl Carlson, Karl Karlsson eller Karl Karlson, se:
 Karl Karlsson (Ulv), 1200-talet
 Karl Karlsson (Bonde), son till kung Karl Knutsson (Bonde), född omkring 1465
 Carl Carlsson Gyllenhielm (1574–1650), son till Karl IX
 Carl Carlsson Uggla ( –1660), kapten för Mora kompani under 1600-talet
 Carolus Carlsson (1642–1708), biskop
 Carl von Carlsson (1696–1737), kansliråd och statssekreterare
 Carl Carlsson Mörner af Tuna, se Carl Mörner (1755–1821), greve och officer
 Karl Fredrik Karlson (1831–1900), skolman, präst och kulturhistorisk författare.
 Karl Ferdinand Karlsson (1882–1954), författare och publicist
 Karl Oskar Karlsson, mer känd som Calle Jularbo (1893–1966), dragspelsspelare
 Carl Carlsson (professor) (1923–2020), Linköpings universitet
 Carl Carlsson (militär) (1925–2021), överste

Politiker 
 Carl Carlson i Fridhem (1822–1901), lärare och riksdagsman
 Carl Carlsson i Norra Smedstorp (1845–1910), lantbrukare och riksdagsman
 Carl Carlson Bonde (1850–1913), friherre och liberal riksdagsman
 Karl Karlsson i Göteborg (1856–1924), handels- och riksdagsman
 Karl Karlsson i Mo (1867–1953), lantbrukare och riksdagsman
 Carl Carlsson i Gävle (1873–1936), bageriidkare och folkpartistisk riksdagsman
 Karl Karlsson i Stockholm (1886–1941), fackförbundsordförande och riksdagsman

Sport 
 Carl Carlsson (ishockeyspelare), född 1972
 Karl Karlsson (motocrossförare), född 1978

Fiktiva figurer 
 Carl Carlson, en rollfigur i Simpsons.